Пони́ква — топоним:
 Пониква — село, Бродовский район Львовской области, Украина.
 Пониква — село, Клодзский повят, Нижнесилезское воеводство, Польша.
 Пониква — село, Козеницкий повят, Мазовецкое воеводство, Польша.
 Пониква — село, Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство, Польша.
 Пониква () — курорт в горах Осогово, община Кочани, Македония.